Ел Гранизо има више значења:

 Ел Гранизо (Окампо), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Ел Гранизо, Санта Марија де лос Анхелес (Окампо), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Ел Гранизо (Гвадалупе и Калво), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ел Гранизо (Сан Димас), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику